Coda steht für:

 Coda (Musik), Schlussteil eines musikalischen Stückes
 Coda (Verslehre), abschließender Vers oder Versgruppe
 „Schwanzteil“ eines Buchstabens in der sprachwissenschaftlichen Hasta+Coda-Theorie
 Coda (Seismologie), Bereich des Signals einer aufgezeichneten Erdbebenwelle
 Coda (Dateisystem), in einem Netzwerk verteiltes Dateisystem für stationäre und mobile Rechner
 Coda Automotive, US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen

Werktitel:
 Coda (Zeitschrift), ehemaliges kanadisches Jazzmagazin (1958–2009)
 Coda (Album), letztes Musikalbum von Led Zeppelin (1982)
 Coda, Roman von Thea Astley (1994)
 Coda (Film), Filmdrama von Siân Heder (2021)

Coda ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Coda (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Benedetto Coda (1492–1535), italienischer Maler und Vater von Bartolomeo Coda
 Bartolomeo Coda (1516–1565), italienischer Maler und Sohn von Benedetto Coda
 Fernando Codá Marques (* 1979), brasilianischer Mathematiker
 Giovanni Coda (* 1964), italienischer Regisseur und Fotograf
 John Coda, US-amerikanischer Komponist und Produzent
 Massimo Coda (* 1988), italienischer Fußballspieler

CoDA steht für:
 CoDA, Co-Dependents Anonymous, Therapieprogramm, siehe Anonyme Co-Abhängige

CODA steht für:
 CODA, Children of Deaf Adults, Akronym für Kinder gehörloser Eltern, siehe Gehörlosenkultur #Coda
 CODA, CODed statement of Accounts, standardisierter Aufbau für Kontoauszüge in Belgien
 COmponent Detection Algorithm, chemometrischer Algorithmus zur Erkennung von Signalen in der Flüssigchromatographie
 CODA-Museum, Cultuur Onder Dak Apeldoorn, Museum in Apeldoorn, Niederlande

Siehe auch:
 Koda (Begriffsklärung)

Abkürzung